Sveta Neđelja puede referirse a:
 Sveta Nedjelja (Hvar), localidad de Croacia en el ejido de Hvar, condado de Split-Dalmacia.
 Sveta Nedelja (Zagreb), ciudad de Croacia en el condado de Zagreb.
 Sveta Neđelja (isla), islote en el municipio de Budva, Montenegro.